Hayate (ou Hayat) se prononçant Ayat et non Agathe est un prénom féminin musulman signifiant « la vie ».
 Il peut également faire référence au manga Hayate no gotoku.
 L'Hayate est le nom d'un service de train à grande vitesse japonais du réseau Shinkansen.
 Hayate the Combat Butler

Personnages fictifs 
 Hayate Ayasaki, personnage principal de la série d’animes Hayate the Combat Butler 
 Hayate, un personnage dans Street Fighter EX2 
 Black Hayate, un chien dans Fullmetal Alchemist 
 Hayate Gekko, l’examinateur pour les préliminaires des examens de Chuunin dans Naruto 
 Hayate Kirino, un personnage dans Igano Kabamaru
 Hayate Nakajima, un personnage de la seconde Strike Witches

Navires 
 de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Hayate :
 le Hayate, un destroyer de classe Kamikaze en service de 1925 à 1941 ;

Voir aussi 
 
 
 

Prénom féminin